Avenida w języku hiszpańskim i portugalskim oznacza aleja. Od tego słowa zaczynają się nazwy alej w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej (przykłady: Avenida da Liberdade w Lizbonie, Avenida Paulista w São Paulo).

Inne znaczenia
 Avenida – stacja metra w Lizbonie
 Avenida – centrum handlowe w Poznaniu